Christian Schwegler – calciatore svizzero
 Pirmin Schwegler – calciatore svizzero